Stupava heißen folgende geographische Objekte:

 Stupava (Slowakei), Stadt im Bezirk Bratislava, Slowakei (deutsch Stampfen)
 Stupava (Tschechien), Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, Tschechien

 Kyjovka, Fluss in Tschechien